Sitio, asedio, toma, conquista o reconquista de Lisboa puede referirse a:

Cualquiera de los episodios en que la ciudad de Lisboa sufrió un hecho de armas calificado de alguna de esas maneras:

Toma de Lisboa (218 a. C.), por los romanos.
Toma de Lisboa (796), por las tropas de Alfonso II de Asturias, que la saquean, y en los años siguientes vuelven a asediar Lisboa varias veces.
Toma de Lisboa (844), por los vikingos, que la mantienen durante 13 días.
Toma de Lisboa (937), por Ramiro II de León.
Toma de Lisboa (955), por Ordoño III de León.
Sitio de Lisboa (966), por los vikingos.
Toma de Lisboa (1022), por Abd Allah de Badajoz.
Toma de Lisboa (1093), por Alfonso VI de León 
Toma de Lisboa (1095), por los almorávides.
Toma de Lisboa (1147) por los cruzados al mando de Alfonso I de Portugal.
Sitio de Lisboa (1384), por Juan I de Castilla. 
Toma de Lisboa (1580), por el Gran Duque de Alba.
Toma de Lisboa (1807), por los franceses (mariscal Junot).
Toma de Lisboa (1808), por los ingleses (duque de Wellington).